Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 106001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 września 2000 do 31 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

106001-106100

106101-106200

106201-106300

106301-106400

106401-106500

106501-106600

106601-106700

106701-106800

106801-106900

106901-107000

Przypisy 

Lista planetoid 106001-107000